La Primeira Divisão 1998/99 fue la 65.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Porto ganó su 18° título.

Tabla de posiciones

Campeón

Goleador 

</center>

Enlaces externos 
 RSSSF Portugal 1998/99

1999
Fútbol en 1998
Fútbol en 1999